

Divertissement 
  (né en 1935), romancier britannique
  (né en 1965), romancier britannique
 , acteur et dramaturge britannique
 Alan Williams, chanteur et guitariste du groupe The Rubettes

Hommes politiques 
  (1909-1972), diplomate et ambassadeur britannique
  (né en 1930), homme politique travailliste britannique, Hornchurch
 Alan Williams (1930-2014), homme politique travailliste britannique, Swansea
  (né en 1945), homme politique travailliste britannique, Carmarthen
  (né en 1975), homme politique floridien

Sports 
  (1893-1984), joueur de rugby américain
  (1917-1988), joueur australien de football australien
  (1938-2017), joueur de football anglais
  (né en 1954), céiste britannique
  (né en 1969), joueur américain de football américain
 Alan Williams (né en 1987), joueur de rugby belge
 Alan Williams (né en 1993), joueur de basket-ball américain

Autres 
  (1927-2005), économiste britannique
  (1945-1992), immunologiste australien
  (né en 1951), évêque catholique de Brentwood en Angleterre

Voir aussi